Леони́д Давы́дович Блат (2 июля 1923, Петроград — 11 апреля 2012, Санкт-Петербург) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Родился 2 июля 1923 года в еврейской рабочей семье.

Отец — Давид Блат, участник Великой Отечественной войны, награждён медалью «За отвагу». Дед — участник Первой мировой войны, полный кавалер Георгиевского креста.

Окончив 8 классов, стал работать на заводе.

В июле 1941 года добровольно ушёл в армию. С августа 1941 —  в боевых действиях.

Участвовал в обороне Ленинграда, в создании Невского пятачка и его обороне, в прорыве блокады Ленинграда,  в освобождении Карельского перешейка,  в освобождении Тарту и Пярну,  во взятии Кёнигсберга, освобождении Польши и Мекленбурга.

В 1947 году демобилизован, вернулся в Ленинград и в 1949 окончил 10 классов. Работал на опытном заводе сантехизделий. Жил в Санкт-Петербурге, где умер 11 апреля 2012 года на 89-м году жизни.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Лица Победы — Леонид Давыдович Блат (видео)

Связисты Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января